Юрий Николаевич Фигуровский () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель,  конструктор военной радиолокационной техники, генеральный директор - генеральный конструктор Научно-производственного объединения «Фазотрон» Министерства радиопромышленности СССР, Москва. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии (1963), Государственной премии.

Биография 
Родился 17 марта 1925 года в городе Чухлома Костромской губернии, ныне в составе Костромской области Член КПСС.

С 17 лет участник Великой Отечественной войны.    После окончания курсов радиотелеграфистов служил в 44 отдельном полку связи.

После Победы и увольнения в запас продолжил учёбу. В 1951 году окончил Московский энергетический институт имени В.М. Молотова. С 1951 года трудился в конструкторском бюро № 1 (затем именовалось п/я 1323, впоследствии - НПО «Алмаз»): инженер, ведущий инженер, заместитель начальника лаборатории, начальник лаборатории, с 1956 года - заместитель главного конструктора. Участвовал в разработке радиолокаторов для системы противовоздушной обороны Москвы С-25 и для зенитно-ракетного комплекса С-75. С 1957 года - первый заместитель главного конструктора зенитно-ракетного комплекса С-125.

В 1962 году был переведён в Особое конструкторское бюро № 15 Министерства радиотехнической промышленности (с того же 1962 года - «Конструкторское бюро радиостроения», ныне - «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова») (г. Жуковский Московской области). Под его руководством завершались работы по разработке и проводились испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб» (принят на вооружение в 1965 году) и его многочисленных модернизаций.

С 1969 года - генеральный директор - генеральный конструктор НИИ аппаратостроения Министерства авиационной промышленности СССР, которое занималось разработкой бортовых радиолокационных станций для истребительной авиации. В декабре 1969 года было принято решение о создании на базе ряда НИИ Научно-производственного объединения «Фазотрон», а Ю.Н. Фигуровский был назначен его генеральным директором - генеральным конструктором. В этом НПО была объединена разработка радаров для большинства истребителей-перехватчиков и истребителей фронтовой авиации конструкторских бюро «МиГ», Сухого, Яковлева. Крупный специалист в области радиолокации, в том числе разработал теоретические основы конструирования и применения РЛС.

За выдающиеся заслуги в выполнении пятилетнего плана и создании новых образцов вооружения Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 26 апреля 1971 года Фигуровскому Юрию Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1978 года - заместитель генерального директора по научной работе НПО «Взлёт» Министерства радиопромышленности СССР (город Солнцево Московской области), сосредоточившись на создании бортовой радиолокационной аппаратуры для вертолётной техники. С 1991 года - директор Особого технического бюро в НПО «Взлёт». С 1997 года - главный специалист ЗАО «Научно-технический центр системного моделирования» (Москва).

Доктор технических наук. Профессор. Автор 260 научных работ и 5 изобретений.

Скончался 15 февраля 2005 года. Похоронен на кладбище «Ракитки».

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (26.04.1971)
 Орден Ленина (26.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (25.07.1958)
 Орден Трудового Красного Знамени (29.07.1966)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Знак Почёта (20.04.1956)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль Жукова (1994)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Примечания

Литература 
 Вооружение и военная техника Сухопутных войск. Биографическая энциклопедия. 2010.
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. Москва, 2011.
 Отечественная радиоэлектроника. Биографическая энциклопедия в 3 т. - Москва, 2003-2004.

Ссылки 
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Персоналии:Москва
Связисты Великой Отечественной войны
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Конструкторы СССР
Сотрудники НИИП
Похороненные на кладбище «Ракитки»